Caroline Wozniacki var forsvarende mester, men tabte i semifinalen til Julia Görges.
Agnieszka Radwańska vandt titlen over Julia Görges med 7–5, 6–4 i inalen.

Seedning 

  Victoria Azarenka (træk sig pga. skade)
  Petra Kvitová (træk sig pga. sygdom)
  Caroline Wozniacki (Semifinalen)
  Samantha Stosur (Kvartfinalen)

<ol start=5>
 '''Agnieszka Radwańska (Mester)
 Marion Bartoli ''(Første runde)
 Francesca Schiavone ''(Første runde)
 Jelena Janković ''(Semifinalen)
 Sabine Lisicki (Kvartfinalen)</li>
</ol>

 Finalerne 

 Top Half 

 Bottom Half 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1=Første runde
|RD2=Anden runde
|RD3=Kvartfinalen
|RD4=Semifinalen

|RD1-seed01=8
|RD1-team01= J Janković
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= P Cetkovská
|RD1-score02-1=2
|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03=
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=3
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= F Pennetta
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= L Šafářová
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=5
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= P Martić
|RD1-score06-1=3
|RD1-score06-2=7
|RD1-score06-3=3

|RD1-seed09=5
|RD1-team09= A Radwańska
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=66
|RD1-score09-3=7
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= A Wozniak
|RD1-score10-1=1
|RD1-score10-2=78
|RD1-score10-3=5

|RD1-seed11=WC
|RD1-team11= F Al Nabhani
|RD1-score11-1=3
|RD1-score11-2=1
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12= S Pe'er
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= D Cibulková
|RD1-score13-1=1r
|RD1-score13-2=
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= I Benešová
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=
|RD1-score14-3=

|RD2-seed01=8
|RD2-team01= J Janković
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= F Pennetta
|RD2-score02-1=4
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= L Šafářová
|RD2-score03-1=1
|RD2-score03-2=77
|RD2-score03-3=1
|RD2-seed04=4
|RD2-team04= S Stosur
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=65
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=5
|RD2-team05= A Radwańska
|RD2-score05-1=7
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=WC
|RD2-team06= S Pe'er
|RD2-score06-1=5
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=Q
|RD2-team07= I Benešová
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=9
|RD2-team08= S Lisicki
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=8
|RD3-team01= J Janković
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=4
|RD3-team02= S Stosur
|RD3-score02-1=4
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=5
|RD3-team03= A Radwańska
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=9
|RD3-team04= S Lisicki
|RD3-score04-1=2
|RD3-score04-2=1
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=8
|RD4-team01= J Janković
|RD4-score01-1=2
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=0
|RD4-seed02=5
|RD4-team02= A Radwańska
|RD4-score02-1=6
|RD4-score02-2=2
|RD4-score02-3=6
}}

 Kvalifikation 
 Seedning 

  Zheng Jie (Første runde)
  Polona Hercog (Kvalifikationsfinale, Lucky Loser''')
  Christina McHale (træk sig)
  Mona Barthel ''(Kvalifikationsfinale)

<ol start=5>
 María José Martínez Sánchez ''(Anden runde)
 Chanelle Scheepers ''(Første runde)
 Klára Zakopalová ''(Første runde)
 Tamira Paszek ''(Første runde)
 Iveta Benešová (Kvalificeret)</li>
</ol>

 Kvalificerede 

  Simona Halep
 ''' Aleksandra Wozniak

<ol start=3>
''' Iveta Benešová
 Petra Martić</li>
</ol>

 Lucky Loser 

  Polona Hercog
 ''' Casey Dellacqua

Første kvalifikation

Anden kvalifikation

Tredje kvalifikation

Fjerde kvalifikation

References 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

2012 (damesingle)
WTA Tour 2012